Сквер имени «Молодой гвардии» (до 2007 года сквер имени 30-летия ВЛКСМ) — объект природно-заповедного фонда Украины, имеет статус парка-памятника садово-паркового искусства местного значения. Расположенный в центре Луганска, между улицами Советская, Коцюбинского, Котельникова и Демёхина.

Исторический очерк 

До Второй мировой войны на этом месте располагалось Воскресенское кладбище с церковью, возведённой в 1905 году. Сначала это была окраина Луганска, однако во времена индустриализации кладбище оказалось в черте города и было закрыто в 1935 году. Было принято решение распланировать здесь сквер. После 1935 года разрушили Воскресенскую церковь. На её месте теперь стоят телебашня и сооружения местной телерадиокомпании.

Сквер заложили в 1948 году, в 30-ю годовщину комсомола. Официальное открытие состоялось в 1956 году.

В 2007 году по случаю празднования 65-летия основания краснодонской молодёжной подпольной организации времен Второй мировой войны Ленинским районным советом и Луганским городским советом было принято решение о предоставлении сквера имени этой организации — «Молодая гвардия»

Рекреационная зона 
В парке располагались летний кинотеатр, детские аттракционы (веселый поезд, традиционная и цепная карусели), которые открывались 1 мая. В настоящее время эти объекты заброшены. Зато оборудовали новую детскую площадку .

В сквере регулярно проводятся мероприятия по случаю различных праздников. На День города сквер заполняется участниками фестиваля национально — этнографических культур. Долгое время в этот день сквер использовался для проведения выставки цветов, которую впоследствии перенесли в район эстакады возле железнодорожного вокзала.

Каждую субботу и воскресенье (кроме зимнего сезона) у фонтана играет оркестр муниципального театра духовой и эстрадной музыки.

В 1990-х — начале 2000- х годах на территории сквера в весенне — осенний сезон появлялись летние площадки с кафе. Однако прокуратура опротестовала такую практику, ссылаясь на Закон Украины « О природно — заповедном фонде Украины».

Одновременно Луганский городской совет длительное время не утверждал техническую документацию по установлению границ сквера Молодой гвардии , сквера им. Героев Великой Отечественной Войны , мемориала «Острая Могила» и других природно — заповедных объектов в Луганске. В результате чиновники разрешили предпринимателям построить в сквере двухэтажную аптеку.

Тенденция сокращения зелёных зон характерна для всего города . В 1970 -е годы на одного луганчанина приходилось 20 м² зелёных насаждений, а в 2010 — х годах — лишь 8,9 кв. г.

Флора и фауна 
Как объект природно-заповедного фонда этот парк на данный момент мало исследован биологами. Всего во флоре и фауне преобладают адвентивные вида: из растений — каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), из животных — собака (Canis familiaris) и кошка домашняя (Felis catus). В парковой зоне известны находки редких видов, в том числе отмечен махаон, (Papilio machaon (Linnaeus, 1758)). В вечерние часы и ночью, когда количество посетителей уменьшается, в парке отмечены летучие мыши, в частности пергач донецкий (Eptesicus lobatus) и нетопырь средиземноморский (Pipistrellus kuhlii).

Растительность парка имеет преимущественно чужеродный характер, с незначительной долей аборигенных видов растений. В сквере растёт более 20 видов деревьев и кустарников, в том числе акация, берёза, сирень, дуб, клен, крымская сосна, лиственница, тополь, ель и другие. С восточной стороны высажена каштановая аллея.

Памятники 

В 1977 году были установлены бюсты членов штаба молодёжной антифашистской организации «Молодая гвардия» Сергея Тюленина, Ульяны Громовой, Олега Кошевого, Ивана Туркенича, Любви Шевцовой и Ивана Земнухова. В ноябре 1991 года их сбросили вандалы. В 2001 году бюсты молодогвардейцев похитили и сдали на металлолом. Однако уже в декабре бюсты восстановили.

Ан-12 
В 1977 году в сквере установлен самолёт Ан-12. Сначала в нём был устроен небольшой кинотеатр для детей, впоследствии установлены детские аттракционы.В 2009 году владелец самолёта планировал открыть в нём детское кафе, однако городские власти отказали. В октябре 2011 года глава Управления по вопросам экологической безопасности города заявил о намерениях власти демонтировать Ан-12 и на этом месте оборудовать ещё одну детскую площадку.

21 ноября 2011 года самолёт подожгли и в течение следующих дней демонтировали.

Современное состояние 
Детские аттракционы находятся в аварийном состоянии. В 2011 году часть из них уничтожил пожар. Площадь постепенно теряет зелёные насаждения, часть старых деревьев пропала.

В 2009 году архитекторы М.Пономарьов и Л.Шамагин разработали проект капитального ремонта, который победил в номинации «Лучший проект благоустройства» на конкурсе архитекторов, проводившийся под патронатом Луганской облгосадминистрации.

В 2011 году на реконструкцию сквера в бюджете города было заложено 2,5 млн грн., Однако кроме косметического ремонта фонтана, остальные работы прекратили, по информации мэрии, из-за нехватки денег.

Бездомные в сквере 
Теплотрасса вдоль сквера стала любимым местом бездомных.

В январе 2010 года Луганский горсовет и благотворительные организации открыли для бродяг в сквере временную на период сильных морозов точку горячего питания. Эту практику продолжили на следующий год.

См. также 
 Центр Луганска
 Старый город (Луганск)

Примечания 

Сады и парки Луганска
Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»
Ленинский район (Луганск)
Скверы Украины